Una micra es un micrómetro, la millonésima parte de un metro.

El término también puede referirse a:
 Microgramo, la millonésima parte de un gramo.
 Decigramo, la décima parte de un gramo (en el argot de la droga).
 Nissan Micra, un modelo de automóvil.